

Patronyme
Edgar Lespérance est un éditeur canadien qui fonda les éditions de l'Homme.
.

Prix
Le prix Edgar-Lespérance a été créé en 1991 par le groupe Sogides.